Chris Evert e Ol'ga Morozova hanno battuto in finale Gail Benedetti e Katja Ebbinghaus 6-4, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Chris Evert /  Ol'ga Morozova (Campionesse)
 Martina Navrátilová /  Renáta Tomanová (semifinali)

 Gail Benedetti /  Katja Ebbinghaus (finale)
 Helga Masthoff /  Heide Schildknecht (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1974